hrabstwo Wells (ang. Wells County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Wells (ang. Wells County) w USA, w stanie Dakota Północna